Leite - em inglês, milk
Ou ainda:
Milk (canção do Kings of Leon)
Milk (filme) - um filme sobre o político Harvey Milk
Milk Inc.
Rio Milk

Pessoas
Chris Milk
Harvey Milk

Desambiguação